Чола:

 Чола — тамильское государство (и династия) в Южной Индии в IX—XIII веках.
 Чола (Чол, Чор) — древнее поселение, позднее — город в районе современного Дербента.
 Чола — река в Карелии, приток Вожмы.
 Чола (горный хребет) — горный хребет в Китае
 Чола (гора) — высочайшая вершина этого хребта